

Opere 
L'isola dei morti – romanzo di Valerio Massimo Manfredi
L'isola dei morti – dipinto di Arnold Böcklin
L'isola dei morti – poema sinfonico di Sergej Rachmaninov del 1909
L'isola dei morti – dramma di August Strindberg del 1907
L'isola dei morti – film del 2000

Località 

 Isola dei Morti – isola sul Piave